Název Rybnický potok má více vodních toků:

 Rybnický potok (přítok Kaznějovského potoka) – levostranný přítok Kaznějovského potoka v okrese Plzeň-sever
 Rybnický potok (přítok Teplice) – levostranný přítok Teplice v okrese Hodonín
 Rybnický potok (přítok Vltavy) – pravostranný přítok Vltavy v okrese Český Krumlov

Související články 
 Rybnícky potok